Sauté steht für:

 Sauté, Zubereitungsart von Fleisch, Fisch oder Gemüse
 Sauté, Begriff aus dem Ballett, siehe Ballett-Glossar #S
 Würzfleisch, Fleischgericht